Hofheinz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hofheinz-Gysin (1881–1928), deutsche Dichterin
 Marco Hofheinz (* 1973), deutscher evangelischer Theologe 
 Margret Hofheinz-Döring (1910–1994), deutsche Malerin und Grafikerin
 Oskar Hofheinz (1873–1946), deutscher Politiker 
 Wolfgang Hofheinz (* 1947), deutscher Ingenieur und Sachbuchautor